«Алустон-ЮБК» — крымский футбольный клуб из города Алушта. С сезона 2015/16 участвовал в Премьер-лиге Крыма. По итогам сезона 2017/18 клуб выбыл из Премьер-лиги в Любительский чемпионат Крыма. В сезоне 2018/19 (до этого сезона носил название «Кафа») стал победителем Открытого Чемпионата Республики Крым и спустя год вернулся в Премьер Лигу КФС.

В ноябре 2016 года игроки команды Давид Гиголаев и Иззет Билялов были дисквалифицированы на 3 игры Премьер-лиги Крыма и оштрафованы на 5000 рублей за нецензурную ругань в адрес судьи после матча с ялтинским «Рубином».

Названия 
 2015—2018 — Кафа (Феодосия).
 2018—2021 — Фаворит-ВД-Кафа (Феодосия).
 с 2021 — Алустон-ЮБК (Алушта).

См. также 
 Кафа (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Феодосийский футбольный клуб «Кафа» — официальный сайт
 Интервью президента ФК «Кафа» и Феодосийской федерации футбола Владимира Кораблёва о подготовке к чемпионату Крыма по футболу и о переменах в команде

Феодосия
Футбольные клубы Крыма
Спорт в Алуште